Shehu peut faire référence à :

Fonction politique de l', au Nigeria,
Fonction politique de l', au Nigeria.

Personnalités 

 Arben Shehu, footballeur albanais,
 Bashkim Shehu, écrivain albanais,
 Mehmet Shehu, homme politique albanais,
 , footballeur albanais,

Voir aussi 
Cheikh

Homonymie de patronyme albanais